Celejów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Celejów, village de la voïvodie de Lublin
 Celejów, village de la voïvodie de Mazovie